Turkali ist der Familienname von:

 Julia Turkali (* 1990), deutsche Schauspielerin
 Zvonko Turkali (* 1958), deutscher Architekt und Hochschullehrer